Název Tupadly má více obcí.

V České republice 
 Tupadly (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Tupadly (okres Mělník) – obec v okrese Mělník
 Tupadly (Klatovy) – část města Klatovy v okrese Klatovy
 Nové Tupadly – část obce Želízy v okrese Mělník

Mimo Českou republiku 
 Tupadły – část města Władysławowo v severním Polsku

Zámek 
 Tupadly (zámek) – zámek v Tupadlech v okrese Kutná Hora